Romániai települések
 Rogoz Fehér megyében
 Rogoz Máramaros megyében
 Bélrogoz (Rogoz de Beliu) Arad megyében
 Havasrogoz (Rogojel) Kolozs megyében
 Venterrogoz (Rogoz) Bihar megyében